Christie Island kan syfta på:
 Christie Island, Myanmar, en ö som är Myanmars sydligaste punkt
 Christie Island, Nunavut, en ö i Kanada